Ferdinand von Stülpnagel ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand von Stülpnagel (General, 1781) (1781–1839), preußischer Generalleutnant
 Ferdinand von Stülpnagel (General, 1813) (1813–1885), preußischer General der Infanterie
 Ferdinand von Stülpnagel (General, 1842) (1842–1912), preußischer General der Infanterie
 Ferdinand von Stülpnagel (Regierungspräsident) (1787–1837), bis 1836 Geh. Oberfinanzrat, dann General-Commissarius von Berlin (Titel: Regierungspräsident); seit 1831 Mitglied des preußischen Staatsrats
 Ferdinand Wolf von Stülpnagel (1873–1938), deutscher Offizier und Kammerherr